Фиске () — имя собственное; распространено в виде фамилий.

Известные носители 
 Фиске, Гертруда (1879—1961) — американская художница.
 Фиске, Даниел Уиллард (1831—1904) — американский шахматист.
 Фиске, Джон (имя при рождении Эдмунд Фиске Грин; 1842—1901) — американский философ и историк.
  (род. 1939) — американский исследователь СМИ.
 Фиске, Сьюзен (род. 1952) — американский социальный психолог.
 Фиске, Томас Скотт (1865—1944) — американский математик.

Двойная фамилия 
 Фиске-Харрисон, Александр (род. 1976) — британский писатель и журналист. См. также